Streghe – film  del 1989 diretto da Alessandro Capone
 Streghe – serie televisiva statunitense (1998-2006)
 Streghe – serie televisiva statunitense (2018)

Pagine correlate 
 Strega (disambigua)
 Le streghe